Colonial Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colonial Theatre (Maryland), NRHP-Nr. 78001478
 Colonial Theatre (Pennsylvania), NRHP-Nr. 82001532
 Colonial Theatre (Virginia), NRHP-Nr. 03000448